Я́ков Гребенщико́в: Гребенщиков, Яков Александрович (1837—1907) — русский генерал от инфантерии.
 Гребенщиков, Яков Петрович (1887—1935) — русский и советский библиограф, библиотековед и библиофил.